Klevinghaus ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Klevinghaus (1911–1970), deutscher Theologe
 Wilma Klevinghaus (* 1924), deutsche Autorin